Серге́й Берёзкин:
Берёзкин, Сергей Дмитриевич (1923—1988) — Герой Советского Союза.
Берёзкин, Сергей Владимирович (род. 1955) — российский государственный деятель. Член Совета Федерации (с 2020).